Rune Lindström – drammaturgo, attore e poeta svedese
 Rune Lindström – ex sciatore alpino svedese